Ordu puede referirse a:

 Ordu, ciudad de Turquía.
 Ordu, provincia de Turquía.
 Orduspor, club deportivo de la ciudad de Ordu.